Хе́рман Рапп (; 1907, Штутгарт, Германская империя — дата смерти неизвестна) — американский футболист немецкого происхождения, защитник, игрок сборной США, участник чемпионата мира 1934 года как запасной игрок.

Карьера

Клубная 
Херман Рапп играл за клуб «Швабен» футбольной лиги Чикаго. Затем он также выступал за «Филадельфия Джерман Американс».

В сборной 
Херман Рапп был частью команды, заявленной на чемпионат мира 1934, однако не сыграл на турнире. Команда США провела лишь одну встречу и выбыла из турнира, проиграв хозяевам, итальянцам, со счётом 1:7.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Швабен»
Игроки ФК «Филадельфия Джерман Американс»
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Иммигрировавшие в США из Германии